Yazīd ou Yazid (, « augmenter », « ajouter ») est un nom d'origine arabe.

Prénom

Patronyme 

 Abu Yazid (873–947) ;
 Khâlid ibn Yazîd (seconde moitié du IX siècle), savant égyptien ;
 Mhamed Yazid (1923–2003), homme politique algérien ;
 Noureddine Yazid Zerhouni (1937-2020), homme politique algérien ;
 Zinedine ibn Yazid ibn Zidane, nom complet de Zinédine Zidane (1972-), footballeur français.

Voir aussi 
 
 Yézidisme, groupe ethno-religieux.